Adäquatheit („Angemessenheit“) steht für:
 die Übereinstimmung des Geistes mit der Sache (Wahrheitstheorie), siehe Adäquat
 die Übereinstimmung eines Modells mit der realen Welt (Wissenschaftstheorie), siehe empirische Adäquatheit
 die Übereinstimmung eines Kalküls mit einer Semantik (Logik), siehe Adäquatheit (Logik)
 die Repräsentativität einer Stichprobe (Statistik), siehe Adäquationsproblem

Siehe auch:
 Adäquanz
 Angemessenheit